Fatso ist in der englischen Sprache eine herabsetzende Bezeichnung für eine übergewichtige Person. Der Begriff bezeichnet unter anderem:

 den Originaltitel des US-amerikanischen Films Fetty – Der Dicke legt los! aus dem Jahr 1980;
 den Originaltitel des norwegischen Films Fatso – Und wovon träumst du? aus dem Jahr 2008;
 Fatso (Roman), Roman des norwegischen Schriftstellers Lars Ramslie aus dem Jahr 2003;
 Fatso the Fat-Arsed Wombat, inoffizielles Maskottchen der Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney.
 einen runden schwergewichtigen Geist, der einem bösartigen Geister-Trio angehört, in dem Fantasy-Film Casper von 1995 und in der dieser Verfilmung zugrunde liegenden Comic-Heft-Reihe.
 Katze aus dem Video Keyboard Cat

fatsO ist der Name eines Septetts des kolumbianischen Kontrabassisten Daniel Restrepo.